Survivalismus je hnutí jednotlivců nebo skupin tzv. survivalistů (z angl. survive [səˈvaɪv] – přežít) nebo prepperů (z angl. prepare [prɪˈpeə] – připravit), kteří se aktivně a systematicky připravují na stav nouze či mimořádné události zahrnující možný rozklad dosavadního sociálního a politického pořádku, ale i živelné pohromy; survivalisté se tedy často zaměřují na trénink technik přežití, první pomoci a sebeobrany, zásobením se potravinami a vodou, příprava na to, stát se soběstačnými a budováním krytů (např. podzemních bunkrů), které by jim umožnily přežít katastrofu.

Odkazy

Literatura 
 CÍLEK, Václav et al. Ruka noci podaná: základy rodinné a krizové připravenosti. První vydání. Praha: Dokořán, 2018. 407 stran. Dostupné online. ISBN 978-80-7363-914-3.

Externí odkazy 
 Survivalismus, prepperství a rozhovor s emeritním prepperem Richardem Pechem : Dingir, 27. 5. 2022
 
 
 
 
 Preppers.cz
 Rozpad.cz

Sociální hnutí
Civilní obrana